Karl III. ist der Name folgender Herrscher:

* 876–887 Karl III. (Ostfrankenreich) der Dicke, Kaiser
 893–929 Karl III. (Frankreich) der Einfältige, König von Frankreich
 1382–1386 Karl III. (Neapel) der Kleine, König von Neapel
 1387–1425 Karl III. (Navarra) der Edelmütige, König von Navarra
 1504–1553 Karl III. (Savoyen), Herzog von Savoyen
 1545–1608 Karl III. (Lothringen), Herzog von Lothringen
 1709–1738 Karl III. Wilhelm (Baden-Durlach), Markgraf von Baden-Durlach
 1711–1715 Karl III. Joseph von Lothringen, Erzbischof und Kurfürst von Trier
 1716–1742 Karl III. Philipp (Pfalz), Kurfürst Pfalzgraf bei Rhein
 1725–1776 Karl III. (Ortenburg), Reichsgraf von Ortenburg
 1759–1788 Karl III. (Spanien), König von Spanien
 1848–1854 Karl III. (Parma), Herzog von Parma
 Karl III. von Anjou ist Karl I. (Valois)
 Karl III. von Böhmen ist Kaiser Karl I. (Österreich-Ungarn)
 Karl III. von Ungarn ist Kaiser Karl VI. (HRR)
 Karl III. von Norwegen ist König Karl XIV. Johann (Schweden)

Charles III. steht für